Faltz ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Faltz (* 1961), deutscher Theaterschauspieler, Intendant und Regisseur
 Raimund Faltz (1658–1703), Medailleur, Hofmedailleur, Wachsbossierer, Elfenbeinschnitzer und Miniaturenmaler

Siehe auch:
 Falz
 Pfaltz